W medycynie, to podawanie do organizmu płynów drogami innymi niż naturalne. Przykładami infuzji są: 
 infuzja dożylna
 infuzja doszpikowa